Таскудук — название населённых пунктов в Казахстане:
 Таскудук — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Таскудук — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Таскудук — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2015 году.
 Таскудук — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Таскудык